Fête galante (tentoonstelling) van beroemde kunstwerken
Fête galante (Van den Ban)